

Кінгсбері — місто, штат Індіана
 Кінгсбері — місто, штат Нью-Йорк
 Кінгсбері — місто, штат Техас
 Кінгсбері — переписна місцевість, штат Невада